Mtwara (regio), een regio van Tanzania
Mtwara (stad), de hoofdstad van de gelijknamige regio
Bisdom Mtwara, bisdom in Tanzania